Cassi Asclepiodot (en llatí Cassius Asclepiodotus) era un bitini molt ric que va donar suport a Barea Sorà tant quan estava en harmonia amb l'emperador Neró com quan la sort li va canviar i va caure en desgràcia. L'emperador li va confiscar la propietat i el va enviar a l'exili l'any 67, però l'emperador Galba li va restaurar els béns i la posició, segons Tàcit i Dió Cassi.

Referències 

Romans del segle I
Exiliats romans
Gens Càssia